Polloni ist der Familienname von:

 Bartolomeo Polloni (19. Jh.), italienischer Kupferstecher
 Julio Polloni (20. Jh.), chilenischer Generalmajor